Un tema (skin en inglés), también llamado piel o apariencia, es una serie de elementos gráficos que, al aplicarse sobre un determinado software, modifican su apariencia externa.

Estos elementos son independientes de la propia aplicación, con lo que esta puede tener entre sus opciones varias de estas skins o ninguna, mostrando una apariencia estándar menos vistosa.

Sin embargo, cada piel se puede aplicar exclusivamente sobre un software determinado, no pudiendo enviarse a otros programas.

Es común el uso de estos elementos añadidos para mostrar una apariencia similar a la de otros sistemas operativos o a la de productos de la competencia.

Muchas empresas distribuyen entornos de desarrollo que permiten crear pieles para sus productos, con el fin de popularizar su software mediante una apariencia atractiva. En otros casos hay empresas especializadas en crear pieles o herramientas para crearlas y aplicarlos sobre programas de terceros.

Dado que en muchas ocasiones son creados por los propios usuarios, es habitual encontrar pieles que recuerden a grupos musicales o programas de televisión.

Tipos comunes de temas 

Es probable que los temas más populares sean las clientes de mensajería instantánea, como Windows Live Messenger; y las de software de reproducción de audio, tales como Trillian y Winamp, debido al vínculo con la creatividad y la personalización que estos programas tratan de fomentar.

En los programas que utilizan una GUI (Interfaz gráfica de usuario por sus siglas en inglés) multiplataforma, en lugar de utilizar la interfaz estándar para el sistema operativo en el que se están ejecutando, añaden funcionalidades para modificar la interfaz desde el programa. Por ejemplo: Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera que son navegadores web tapizables ya que se aprovechan de un conjunto de herramientas multiplataforma.

Tema de sistema operativo 

Por otro lado, también es posible cambiar el aspecto de los controles estándar de un sistema operativo con interfaz gráfico basado en ventanas.

Algunas plataformas soportan software que realizan esta tarea. La mayoría utilizan Microsoft Windows XP, aunque a medida que ha pasado el tiempo, los programas se han ido actualizando y haciéndose compatibles con sistemas operativos posteriores como WindowBlinds para Windows. También hay para Mac OS X como es el caso del ShapeShifter.

También hay paquetes de programas completos que, modificando los archivos del sistema operativo, consiguen cambiar la apariencia y la sensación del usuario frente al ordenador, generalmente simulan alguna versión posterior del sistema operativo que se utiliza. Tal es el caso de Vista Inspirat, Seven Remix y Win OS X, todos para Microsoft Windows XP.

Pros y contras 

El beneficio que aporta una piel a las interfaces de usuario no está claro. Mientras que a algunos les resulta útil o agradable el poder cambiar el aspecto del programa que utilizan, el cambio de apariencia puede complicar el apoyo técnico y la información.

Una interfaz de usuario que ha sido fuertemente personalizada por un usuario, puede parecer completamente desconocida a otro que conoce el programa bajo una apariencia diferente, ya sea la original de este u otra piel.

Los profesionales del software a menudo describen que la flexibilidad se puede ver afectada por la aplicación de un skin y que se requiere que el usuario sea un diseñador experto para adaptar el programa y conseguir un mejor uso.

Temas de páginas web 

Muchos sitios web también se pueden personalizar. En particular las que posean capacidades sociales.

Algunos sitios ofrecen pieles que hacen principalmente cambios estéticos, mientras que otros, como h2g2, permiten cambios importantes en el diseño de las páginas.

Al igual que con las interfaces de programas independientemente, esto se logra gracias a la tecnología subyacente de la página web, el uso de XML y XSLT, por ejemplo, facilita los cambios importantes de diseño, mientras que el CSS se puede utilizar para producir fácilmente diferentes estilos visuales.

Enlaces externos 
 Página oficial de Stardock, desarrolladores de WindowBlinds
 Web oficial de Unsanity, creadores de ShapeShifter
 Sitio oficial de Vista Inspirat
 Blog de Niwradsoft, desarrolladores del Seven Remix
 Página web oficial de Win OS X
 Sitio web de H2G2

Interfaz gráfica de usuario